Джейсон Рид (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в период 1995—2011 годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Афинах, серебряный призёр чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира, чемпион Панамериканских игр, победитель и призёр многих регат национального значения. Ныне — тренер по гребле.

Биография 
Джейсон Рид родился 24 декабря 1977 года в боро Флемингтон округа Хантердон, штат Нью-Джерси.

Заниматься академической греблей начал в 1992 году во время учёбы в старшей школе в Принстоне. Продолжил подготовку в Университете Темпл, состоял в местной гребной команде «Темпл Оулс» и неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях.

Дебютировал на международной арене в 1995 году, выступив в распашных рулевых четвёрках на юниорском мировом первенстве в Познани.

В период 1997—1999 годов достаточно успешно выступал в молодёжном Кубке наций, в восьмёрках сумел выиграть этапы в Греции и Германии.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2001 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и в восьмёрках одержал победу на домашнем этапе Кубка мира в Нью-Джерси. При этом на чемпионате мира в Люцерне стал в той же дисциплине четвёртым.

В 2002 году на мировом первенстве в Севилье стартовал в безрульных четвёрках, сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на 12 строке.

На чемпионате мира 2003 года в Милане вновь стартовал в восьмёрках и выиграл серебряную медаль, уступив только экипажу из Канады.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В составе экипажа-восьмёрки в финале обошёл всех своих соперников и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После афинской Олимпиады Рид на некоторое время оставил большой спорт, но в 2007 году он вернулся в основной состав гребной команды США и принял участие в мировом первенстве в Мюнхене, где в зачёте безрульных двоек занял итоговое восьмое место.

В 2008 году в качестве запасного гребца был включён в состав олимпийской сборной, собранной для участия в Олимпийских играх в Пекине, однако выйти на старт здесь ему не довелось.

На чемпионате мира 2010 года в Карапиро Джейсон Рид занял шестое место в восьмёрках.

В качестве знаменосца и капитана американской гребной команды принимал участие в Панамериканских играх 2011 года в Гвадалахаре, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в восьмёрках.

Завершив спортивную карьеру, в августе 2011 года занял должность главного тренера женской гребной команды Университета Темпл. Позже работал тренером в Принстонском тренировочном центре при Принстонском университете.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джейсон Рид  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Выпускники Университета Темпл